No Name steht für:

 No-Name-Produkt, siehe Gattungsmarke

Musik:
 No Name (Popband), Montenegro
 No Name (Rockband), Slowakische Republik

 Noname (Rapperin) (bürgerlich Fatimah Nyeema; * 1991), US-amerikanische Rapperin
 Noname (Lied) des deutschen Rappers Fler (2019)

Geografie:
 No Name Key, Insel der Florida Keys
 No Name (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 No-name bay, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik

Siehe auch:
 No Name City (Begriffsklärung)
 Nomen nominandum (N. N.: „noch zu nennender Name“)